Bracero puede referirse a:

El nombre común de la planta Centaurea cyanus;
Bracero (sinónimo de costalero) miembro de una cofradía que porta una imagen;
Jornalero o trabajador del campo persona que trabaja el campo a cambio de un jornal.

Homófonos
 Brasero